Vita nuova – prosimetro di Dante Alighieri scritto tra il 1292 ed il 1295
 Vita nuova – film muto del 1928 diretto da Rowland V. Lee
 Vita nuova – singolo di Gianna Nannini del 2015